Raffray kann sich beziehen auf:

 Achille Raffray (1844–1923), französischer Entomologe, Entdecker und Diplomat
 André Raffray (1925–2010), französischer Grafikkünstler
 Petit Raffray, eine Stadt auf Mauritius